Archipelago bezeichnet:

 englische Bezeichnung für Archipel
 Archipelago (Band), britische Jazzband
 The Archipelago, Township in Ontario, Kanada
 Archipelago (2010), Film von Joanna Hogg
 Archipelago Exchange (kurz: ArcaEx), Chicagoer Computerbörse, seit 2006 Tochter der New York Stock Exchange
 Archipelago (Spiel), Brettspiel (2012) von Christophe Boellinger